HMDI steht für:
 Hexamethylendiisocyanat, eine chemische Verbindung

HMdI steht für:
 Hessisches Ministerium des Innern, aktuell Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

Abkürzung